YCD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nanaimo, Canada
 YCD Multimedia - azienda statunitense